Abstechen steht für:

 die Tötung von Tieren durch das Stechen bzw. Durchtrennen der Halsschlagader, siehe Schlachtung
 eine Technik bei der Zerlegung von Schlachttieren, siehe Teilstücke des Rindfleischs#Grobzerlegung
 Abstechen (Drehen), ein Bearbeitungsschritt beim Drehen

Siehe auch:
 Abstecher
 Abstich